«Юности первое утро» — советский 3-серийный телефильм 1979 года киностудии «Таджикфильм» режиссёра Давлатназара Худоназарова.

Сюжет 
По роману Павла Лукницкого «Ниссо» прототипом героини которого является Озода Ташмухамедова.

О судьбе обычной девочки Ниссо из труднодоступного кишлака на Памире, юность которой пришлась на лихие революционные годы.

В ролях 
 Лола Тайгуншоева — Ниссо
 Шамси Хайдаров — Бахтиёр
 Ато Мухамеджанов — Азизхан
 Вадим Яковенко — Саня
 Шерали Абдулкайсов — Карашир
 Асалбек Назриев — Исоф
 Гурминдж Завкибеков — Мирзохур
 Юнус Юсупов — Якуб
 Максуд Иматшоев — Шукурулло
 Бермет Маликова — Турамо
 Савсан Бандишоева — Гульриз
 Назаршо Гульмамадов — Бобоколон
 О. Курбанмамадова — мать Азизхана
 М. Джавариева — Лола
 М. Назаршоева — Бегимо
 Бахтулчамол Карамхудоев — Наврузбек
 Ульфат Мамадшоева — Розиямо, мать Ниссо
 Савринисо Сабзалиева — свидетельница на свадьбе
 Нозукмо Шомансурова — жена Азизхана
 Шерали Пулатов — Маки Хазардод
 Бахадур Миралибеков — эпизод
 Мамадхаким Мамадзахиров — эпизод
 Гульсара Абдуллаева — эпизод
 Севиль Халилова- эпизод

Критика 
Среди экранизаций есть такие удачи, как «Юности первое утро» по роману П. Лукницкого «Ниссо» — совершенная работа, где все компоненты складываются в единое художественное целое. Ниссо — первая роль Лолы Тайгуншоевой, роль трудная даже для актрисы, вооруженной опытом и техникой актерского мастерства. И всё же выбор на эту роль исполнительницы, которая возрастно близка своей героине, в данном случае точен.

Литература 
 Чекалова Е. — Тайны древнего Памира (Телевиз. худож. фильм «Юности первое утро». «Таджикфильм») // Советская культура, 16 декабря 1980. — стр. 4
 Айни Л. — Бережно прикасаясь к истории (Телевиз. худож. фильм «Юности первое утро». «Таджикфильм») // Коммунист Таджикистана, 1980, 16 нояб .
 Правдивцева Т. — Тот отбор, без которого нет искусства (О телефильме «Юности первое утро») // Телевидение и радиовещание, № 1, 1981. — с. 29-30

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1979 года
Телефильмы студии «Таджикфильм»
Экранизации литературных произведений